

Presentación previa 
Facundo Argüello y Agustín Velotti son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

Andrés Molteni y Fernando Romboli son los nuevos campeones tras derrotar en la final a Marcelo Demoliner y Sergio Galdós por 6–4, 6–4.

Cabeza de serie 

 Marcelo Demoliner /  Sergio Galdós (Final)
 Martín Alund /  Facundo Bagnis (Cuartos de final)

<li> Guido Andreozzi /  Duilio Beretta (Cuartos de final)
<li> Jorge Aguilar /  Cristóbal Saavedra-Corvalán (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Lima 2013